Grupo Desportivo Atlético Juventude do Moxico, mais conhecido somente como Juventude do Moxico, é um clube de futebol da cidade de Luena, a capital da província do Moxico, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 2007.

Foi fundado com o nome Interclube 4 de Junho do Moxico. Em 23 de novembro de 2006 tomou o nome atual.

Manda seus jogos no estádio Estádio Comandante Jones Cufuna Iembe Mundunduleno.

Clubes de futebol da província de Moxico